Harmssen ist der Familienname von:

 Gustav Wilhelm Harmssen
 Johann Andreas Harmssen